Протостега () — гигантская морская черепаха мелового периода. Принадлежит к вымершему меловому семейству Protostegidae, близкому к современным кожистым черепахам. Описана Э. Д. Коупом в 1872 году на основании остатков пластрона, найденных в 1871 году в канзасских меловых отложениях. 

Гигантская черепаха, длиной до 3,4 метров, но обычные размеры около 2—2,5 метров. Отличается относительно очень крупными размерами черепа, ширина черепа почти равна длине. Клюв слабо загнут вниз и не так выделяется как у архелона. Широкая альвеолярная поверхность верхней челюсти простирается почти до глазницы. Очень мощный латеральный отросток плечевой кости. Невральный киль неровный. Реберные пластинки относительно развиты, фонтанели в карапаксе меньше, чем у архелона. Краевые пластинки ровные. Кости пластрона крупные, брюшная фонтанель небольшая. Ласты относительно короче, чем у архелона. Происходит из более древних отложений, чем архелон, входит в фауну Ниобрары (коньяк-сантон). Известна из Канзаса, Южной Дакоты, Колорадо, Вайоминга, Алабамы, Миссури, Техаса. Не исключено существование этого рода и вне Северной Америки (например, в верхнем мелу Англии или Восточной Азии, также Марокко). Типовой вид — P. gigas. Указывается на существование не менее 5 видов, которые могут быть синонимами типового.

По образу жизни могла отличаться от архелона, ввиду различий в строении черепа. Возможно, питалась моллюсками, может быть, даже водорослями. Также как и для архелона, известны остатки скелетов со следами зубов акул (и самими зубами, застрявшими в кости). Вероятно, акулы объедали мертвых черепах.

Известны случаи, когда задние ласты протостегид принимали за «скелет руки человека мелового периода», что активно используют в своих целях креационисты.

Протостега стала одним из героев 3D фильма «Морские чудовища: Доисторическое приключение» 2007 года.

См. также 
 Список вымерших черепах

Литература 
 Основы палеонтологии: Земноводные, пресмыкающиеся и птицы / под ред. Рождественского А. К., Татаринова Л. П. — : Наука, 1964. — С. 418.

Ссылки 
 Marine turtles from the Western Interior Sea
 Protostega Gigas
 On certain portions of the skeleton of Protostega gigas (1895)
 Sternberg, C. H. 1899. The First Great Roof
 Alleged Cretaceous "Human Hand Bones"

Протостегиды
Черепахи мелового периода
Таксоны, описанные Эдвардом Копом